Farkas () est un patronyme ainsi qu'un prénom hongrois masculin correspondant au prénom français Leu ou Loup ; voir Saint Loup.

Patronyme
 Ágnes Farkas, (1973 - ), joueuse de handball hongroise
 Andrea Farkas, (1969 - ), joueuse de handball hongroise
Bertalan Farkas (1949 - ), pilote de l'armée de l'air hongroise
Endre Farkas Wellmann (1975 - ), poète et romancier roumain
 Evelyn Farkas (19?-), fonctionnaire américaine
Ferenc Farkas de Kisbarnak (1892 - 1980), général hongrois
Ferenc Farkas (1905 - 2000), compositeur hongrois
Györgyi Zsivoczky-Farkas (1985-), athlète hongroise, née Farkas
Imre Farkas (1935 - 2020), céiste hongrois
János Farkas (1942 - 1989), footballeur hongrois
Jeff Farkas (1978 - ), joueur américain de hockey sur glace
Jean-Pierre Farkas (1933-2019), journaliste et dirigeant de radio français
 ou Julius Farkas (1847 - 1930), mathématicien et physicien hongrois
Gizella Farkas (1925 - 1996), pongiste hongroise
Marie-Pierre Farkas (1953-), journaliste française
Michal Farkas (1985 - ), footballeur slovaque
Nicolas Farkas (1890 - 1982), cinéaste hongrois
Sándor Boldogfai Farkas (1907 – 1970), artiste hongrois
Viktor Farkas (1945 - 2011), essayiste autrichien

Héraldique

Prénom
Farkas Bolyai ou Wolfgang Bolyai (1775 - 1856), mathématicien hongrois
Farkas Kempelen ou Wolfgang von Kempelen (1734 - 1804), inventeur hongrois

Autre
Lemme de Farkas, résultat de Gyula Farkas en géométrie convexe.

Prénom hongrois
Prénom masculin
Homonymie de patronyme hongrois